Гесте () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Эмсланд. Население составляет 11 308 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 133,07 км². Официальный код — 03 4 54 014.

Коммуна подразделяется на 7 сельских округов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Саксонии